Dobřemilice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien:

 Dobřemilice, Ortsteil von Čachrov, Okres Klatovy
 Dobřemilice, Ortsteil von Vlksice, Okres Písek